Олег Николаевич Кабаков ( — ) — советский и российский геолог и энтомолог, научный иллюстратор и крупнейший коллекционер насекомых. Лауреат Ленинской премии (1964).

Биография 
Родился 11 сентября 1928 года в городе Ленинграде.

Во время войны с семьёй был эвакуирован в Новосибирск.

Окончил школу рабочей молодёжи и курсы коллекторов при ВСЕГЕИ.

В 1951 году учился на курсах повышения квалификации геологов при Ленинградском государственном университете.

Более 40 лет провёл в разнообразных геологических экспедициях — в Забайкалье и на Дальнем Востоке СССР (1957-61), в Китае, Вьетнаме (1961-63), Афганистане (1969-73), Лаосе. Во время работы в экспедициях собрал одну из крупнейших коллекций жуков (более 150 тыс. экз., представляющих более 16 тысяч видов), завещанную Зоологическому институту РАН, с которым он постоянно сотрудничал.

В 1955 году на отрогах Мяо-Чана открыл месторождение олова «Солнечное».

В 1974—1989 гг работал во Всероссийском научно-исследовательском геологическом институте имени А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ).

Им было открыто крупнейшее в СССР месторождение олова (Комсомольское). За его заслуги по поиску рудных месторождений он был награждён орденом Ленина и другими орденами, он стал лауреатом Ленинской премии.

По результатам исследований во Вьетнаме подготовил отчёт об открытых новых месторождениях и о состоянии минеральных ресурсов Вьетнама (отчёт был засекречен).

Скончался 26 октября 2009 года в городе Санкт-Петербурге.

Награды и премии 
 1963 — Орден Ленина
 1964 — Ленинская премия, за вклад в развитие редкометалльной базы страны (О. Н. Кабаков и Л. И. Красный) — Комсомольский оловорудный район.

Библиография

Труды в области энтомологии 
Описал более 100 новых для науки видов насекомых, в основном пластинчатоусых жуков из подсемейства Scarabaeinae и трибы Onthophagini и ещё более 350 найденных им новых видов передал для описания другим энтомологам. Опубликовал около 40 научных статей.

Книги:
 Кабаков О. Н. Пластинчатоусые жуки подсемейства Scarabaeinae (Coleoptera: Scarabaeidae) фауны России и сопредельных стран. — Москва, Товарищество научных изданий КМК, 2006. 374 стр.
 Кабаков О. Н. «С молотком и сачком» (записки геолога и энтомолога).. — Издательство ВСЕГЕИ. С-Пб., 2008. 178 стр.
Статьи:
 Кабаков О. Н. Жесткокрылые эпифитов в тропических лесах Вьетнама // Энтомол. обозр., 1967, т. 46, вып. 3: 690—698.
 Кабаков О. Н. Обзор пластинчатоусых жуков подрода Euonthophagus рода Onthophagus фауны СССР и сопредельных стран // Энтомол. обозр., 1977, т. 56, вып. 2: 383—394.
 Кабаков О. Н. Обзор пластинчатоусых жуков подсемейства Coprinae (Scarabaeidae, Coleoptera) Дальнего Востока СССР и сопредельных территорий // В книге «Жуки Дальнего Востока и Восточной Сибири». Владивосток, 1979: 58 — 98.
 Кабаков О. Н. Ревизия жуков рода Scarabaeus (Coleoptera, Scarabaeidae) фауны СССР // Энтомол. обозр., 1980, т. 59, вып. 4: 819—829.
 Кабаков О. Н. К фауне Onthophagus (Scarabaeidae, Coleoptera) Средней Азии, Ирана и Афганистана // «Новые виды насекомых Средней Азии» (Труды ЗИН, т. 110). Л., 1982: 8 — 19.
 Кабаков О. Н. Таксономический статус Parascatonomus (Onthophagus, Scarabaeidae) с описанием новых видов из Ю.-В. Азии // В сборнике «Систематика и экология насекомых Вьетнама». М., «Наука», 1992: 196—209.
 Кабаков О. Н. Новые подрод и виды Onthophagus (Coleoptera, Scarabaeidae) из Средней и Центральной Азии // Труды ЗИН, т. 211. Л., 1990: 28 — 39.
 Кабаков О. Н. Жуки рода Onthophagus (Coleoptera, Scarabaeidae) из подродов Indochorius и Colobonthophagus Юго-Восточной Азии // Труды ЗИН, т. 257. СПб, 1994: 77 — 91.
 Кабаков О. Н. Новые виды пластинчатоусых жуков подсемейства Scarabaeinae (Coleoptera, Scarabaeidae) из Вьетнама и сопредельных стран // Энтомол. обозр., 1994, т. 73, вып. 2: 300—317.
 Kabakov O. N. Studies on the Coprophagous Scarab Beetles (Coleoptera, Scarabaeidae) from the Vietnam in the collections of Zoological Institute St.Petersburg and in the Naturkundemuseum Erfurt // Veroeffentlichungen des Naturkundemuseums Erfurt, 1998, Heft 17: 39 — 57.

Память 
В честь Кабакова названы 122 новых вида и несколько родов насекомых, в том числе.
 Род Kabakovia Kirejtshuk (семейство Nitidulidae)
 Род Kabakoviella Kaszab (семейство Tenebrionidae)
 Оса Nuristanilla kabakovi
 Муравей Strongylognathus kabakovi

Примечания

Литература 
 «Геолог Кабаков — ещё тот жук!» // Газета «Петербург-Экспресс», № 32 (136), 25 августа 1999 г.
 Кабаков О. Н. С молотком и сачком: записки геолога и энтомолога. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2008. 176 с. ISBN 978-5-93761-092-8. тираж 300 экз.
 Фролов А. В., Коваль А. Г., Лапо А. В., Янушев В. В., Катаев Б. М., Волкович М. Г., Коротяев Б. А. Памяти О. Н. Кабакова (1928—2009) // Энтомологическое обозрение. 2011. Т. 90. № 2. С. 476—482; то же на англ. яз. In memory of O. N. Kabakov (1928—2009) // Entomological Review. Vol. 91. N. 7. 2011. P. 937—946.
 Лапо А. В., Эринчек Ю. М., Жамойда А. И., Масайтис В. Л. К 85-летию Олега Николаевича Кабакова (1928—2009) // Региональная геология и металлогения. 2013. № 55. С. 121—122.

Ссылки 

 Олег Николаевич Кабаков (11 сентября 1928 — 26 октября 2009)
 Библиография в информационной системе «История геологии и горного дела» РАН.

Энтомологи СССР
Энтомологи России
Геологи СССР
Геологи России
Колеоптерологи